French Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 French Island, Australien, ö i Victoria,

USA 

 French Island (ort), Wisconsin, La Crosse County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar